Sokoto (staat); een staat van Nigeria
Sokoto (stad); een stad in Nigeria
Sokoto (rivier); een rivier in Nigeria
Sokoto (dialect); een dialect van het Hausa, voornamelijk gesproken in Nigeria
Kalifaat Sokoto, een historisch rijk in Nigeria